Augapfelnavigation beschreibt in der Navigation die optische Ermittlung der Wassertiefe anhand von Farbschattierungen. 

Bei sauberem Wasser und in flachen Gewässern lässt sich anhand von Farbschattierungen die Wassertiefe mit etwas Übung bis auf einen halben Meter genau bestimmen. Wichtig ist dabei in Riffbereichen, dass die Sonne hoch und im Rücken des Beobachters steht.

Tiefenbestimmung mit der Augapfelnavigation

Diese Art der Navigation ist nicht professioneller Natur.

Literatur
 
Navigation (Schifffahrt)